Āboliņš ist der Familienname folgender Personen:

 Tālivaldis Āboliņš (1932–1991), sowjetischer Schauspieler und Sänger
 Uldis Abolins (1923–2010), australisch-lettischer Maler